Huston Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Huston Township (Blair County, Pennsylvania)
 Huston Township (Centre County, Pennsylvania)
 Huston Township (Clearfield County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Houston Township